Rose-Marie oder Rose Marie steht für:
 Rosemarie, weiblicher Vorname – siehe dort auch zu Namensträgern
 Rose-Marie (Operette), Operette aus dem Jahr 1924

Filme:
 Rose-Marie (1928), Verfilmung von Lucien Hubbard
 Rose-Marie (1936), Verfilmung von W. S. Van Dyke
 Rose Marie (1956), Verfilmung von Mervyn LeRoy

Siehe auch:
 Rose Marie
 Rosemarie